I. Erik dán király (1056–1103)
I. Erik norvég király (895?–954)
I. Erik svéd király (3. század)